Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 1996 року.

Англія

Болгарія

Данія

Іспанія

Італія

Нідерланди

Німеччина

Португалія

Росія

Румунія

Туреччина

Франція

Хорватія

Чехія

Швейцарія

Шотландія 

Чемпіонат Європи з футболу 1996